Cucciano ima više značenja:
 Cucciano, Benevento
 Cucciano, Pistoia